

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Pągów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Pągów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Pągów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków

Zobacz też 
 Pągówek